Adalaria är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1878. Adalaria ingår i familjen Onchidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Adalaria